Кунце́вич () — білоруське та українське прізвище.

 Кунцевич Всеволод Михайлович (1929) — український вчений, кібернетик, академік НАН України, засновник та у 1996—2007 директор, з 2007 почесний директор Інституту космічних досліджень НАН України та НКАУ.
 Кунцевич Едвард Михайлович (1926—1996) — український радянський скульптор, заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Кунцевич Євген Євгенович (1988) — білоруський футболіст, захисник клубу «Граніт» (Мікашевичі).
 Єжи Кунцевич — ад'ютант Юзефа Пілсудського, співтабірник Степана Бандери
 Кунцевич Йосафат (1580—1623) — український церковний діяч, греко-католицький архієпископ полоцький (з 1618), священномученик.
 Кунцевич Микола Віталійович (1954) — український дисидент, народний артист України, засновник агенції «Рух-концерт», організатор музичних фестивалів «Дзвін».

Примітки 

Прізвища